Артабан — имя.

 Артабан I (царь Парфии) — царь Парфии из династии Аршакидов (211-191 гг. до н.э.)
 Артабан II Парфянский — царь Парфии из династии Аршакидов (128—124 гг. до н. э.)
 Артабан III — царь Парфии в 12—38 гг. н.э. 
 Артабан IV Парфянский — претендент на царскую корону Парфии, в 80 — 81 гг. н. э. оспаривал власть у царя Пакора II. 
 Артабан V — царь Парфии из династии Аршакидов (216–224 гг. н.э.)
 Артабан — мудрец, по легенде — один из волхвов, идущих поклониться Спасителю, во время пути помогал разным людям в их несчастьях и увидел Христа лишь в момент его Распятия, но получил Божью благодарность за помощь людям.
 Артабан — военачальник Юстиниана I.